Cesarini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Francesco Cesarini (1666–nach 1741), italienischer Musiker und Komponist
 Emidio Cesarini (1796–1875), italienischer Jurist
 Federica Cesarini (* 1996), italienische Ruderin
 Franco Cesarini (* 1961), Schweizer Komponist
 Giovanni Cesarini (um 1450– nach 1478), italienischer Jurist und Kammerauditor

 Renato Cesarini (1906–1969), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Virginio Cesarini (1595–1624), italienischer Dichter
 Vittoria Cesarini (* 1932), italienische Sprinterin